La liste des villes et villages fleuris de la Seine-Maritime dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de la Seine-Maritime, en Normandie.

En 2022, 96 communes du département figurent au palmarès du concours, soit quatre communes de plus par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 96 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 5 communes. 
 3 fleurs : 25 communes.
 2 fleurs : 40 communes.
 1 fleur : 26 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de la Seine-Maritime labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Mesnières-en-Bray (2021)

Prix nationaux 

 Prix national de l'Arbre : Maromme (2018).
 Prix de la diversité végétale : Notre-Dame-de-Gravenchon (2011).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Seine-Maritime
Liste en rapport avec la Seine-Maritime